Cabaret es título de una canción compuesta en 1966 para el musical homónimo. La música está compuesta por John Kander y las letras por Fred Ebb. En la película, Liza Minnelli canta esta canción.

Contexto
En el musical la canción es interpretada por Sally Bowles, en un club de la Alemania Nazi en 1931. Su amante le cuenta que va a regresar a América y la va a llevar con él, y así podrán ver crecer a su hijo en un país en paz; a lo que Sally protesta porque le gusta su vida en Berlín.

Letra

Referencias